

Nom de famille 

 Billy Joel (1949-), pianiste, chanteur et compositeur américain ;
 Curt Joël (1865-1945), homme politique allemand ;
 Dudley Joel (1904-1941), homme politique britannique ;
 Georg Joel (1898-1981), homme politique allemand ;
 Karl Joël (1864-1934), philosophe allemand ;
 Louis Joël (1823-1892), personnalité politique suisse 
 Marie-Eve Joël (1946-2019), économiste française ;
 Nicolas Joel (1953-2020), directeur de l'Opéra de Paris.
 Voir aussi 
 Famille Joël, dans le canton de Vaud.

Prénom 

Yoel ou Joel peut désigner :
 Yoel (), fils aîné du juge et prophète Samuel dans le Premier livre de Samuel ;
 Joël (), ou Yohel, prophète hébreu, l'un des douze petits prophètes de l'Ancien Testament et auteur du Livre de Joël ; fêté localement le 19 octobre mais aussi le 13 juillet ;
 Joël, chroniqueur byzantin du , auteur d'une Chronique universelle très sommaire dont le récit va jusqu'en 1204 (prise de Constantinople par les croisés).

Pseudonyme 

 Joel (1904-1990), Joel de Oliveira Monteiro, footballeur brésilien ;
 Joel (1931-2003), Joel Antônio Martins, footballeur brésilien ;
 Joel (1980-), Ricardo Joel dos Santos Dias, footballeur portugais.

Autres

Zoologie 
 Joël, nom vernaculaire du poisson Atherina boyeri.

Arts plastiques 
 Joël, fresque de Michel-Ange.

Cinéma 

 Joel, une enfance en Patagonie (titre original : Joel), film argentin de Carlos Sorín sorti en 2018.

Notes et références 

Prénom hébraïque
Nom théophore